Žarnić ist der Familienname folgender Personen:

 Berislav Žarnić (* 1959), kroatischer Philosoph
 Roko Žarnić (* 1950), slowenischer Bauingenieur und Politiker